Отборочный турнир Кубка вызова АФК 2012 пройдёт с 9 февраля по 31 марта 2011 года.

В Кубке вызова АФК 2012 получили право участвовать 22 сборные. Ни одна сборная не получила место в финальном турнире автоматически, финалисты будут определены в отборочных играх. Две сборные — Бруней и Гуам — отказались от участия. Таким образом, в отборочном турнире примет участие 20 сборных.

Формат 
Отборочный турнир будет состоять из двух раундов. С какой раунда стартует сборная зависит от рейтинга, основанного на результатах предыдущего розыгрыша. В первом раунде 8 худших по рейтингу сборных будут разбиты на пары, 4 победителя и 12 лучших по рейтингу сборных примут участие в групповом этапе. На групповом этапе 16 сборных будут разбиты на 4 группы, по 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный турнир.

Первый раунд 
Первые матчи пройдут 9 февраля, ответные — 16 февраля 2011 года. Матчи между Бутаном и Афганистаном состоятся 23 и 25 марта. Ответный матч между Филиппинами и Монголией перенесен на 15 марта.

|}

Групповой этап 
Матчи пройдут 20—31 марта 2011 года на поле одной из участвующих команд.

Группа A 
Матчи проходили в Мьянме

Группа B 
Матчи проходили в Малайзии

Группа C 
Матчи проходили на Мальдивах

Группа D 
Матчи пройдут в Непале

Квалифицировались на Кубок вызова 
 - победитель группы А 
 - второе место группы А 
 - победитель группы В 
 - второе место группы В 
 - победитель группы С 
 - второе место группы С 
 - победитель группы D 
 - второе место группы D

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова на сайте АФК 

2012
Футбол в Азии в 2011 году